Huybrechts ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Huybrechts (* 1966), deutscher Mathematiker
 Kim Huybrechts (* 1985), belgischer Dartspieler
 Léon Huybrechts (1876–1956), belgischer Regattasegler
 Louis Huybrechts (1875–1963), belgischer Regattasegler
 Ronny Huybrechts (* 1965), belgischer Dartspieler
 Walter Huybrechts (* 1951), belgischer Radrennfahrer